029  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Bergedorf, di Amburgo